Úpor může být
místa v České republice
Úpor, zaniklá osada pod správou sudetské vesnice Grafenried, okres Domažlice
Úpor (hospodářský dvůr), téměř zaniklý velkostatek, odtud název katastrálního území č. 708836 v okrese Mělník, obci Obříství
 Úpor (přírodní rezervace) – sloučená roku 2014 do přírodní rezervace Úpor–Černínovsko
 Úpor–Černínovsko – přírodní rezervace vyhlášená roku 2014, nahradila předchozí

sídlo na Slovensku
 Úpor (Zemplínska Nová Ves), odtud též název železniční stanice na trati Michaľany – Łupków

rod vyšších dvouděložných rostlin
 Úpor (rod)